Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Denver 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrici Anne Hobbs e Marcella Mesker che hanno battuto in finale Sherry Acker e Candy Reynolds 6–2, 6–3.

Teste di serie 

 Sherry Acker /  Candy Reynolds (finale)
 Anne Hobbs /  Marcella Mesker (Campionesse)

 Terry Holladay /  Paula Smith (primo turno)
 Sandy Collins /  Mary Lou Daniels (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Denver 1984